Sombrio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sombrio (kommun), Santa Catarina, 
 Sombrio (ort), Santa Catarina,